Fiskträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fiskträsket, Norrbotten, sjö i Kalix kommun, 
Fiskträsket, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (53,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn